Натуральне число 1145
 1145 рік до нашої ери
 1145 рік нашої ери